

Cinéma et télévision 
 Kronos est un film de science-fiction réalisé par Kurt Neumann sorti en 1957.
 Kronos est un personnage de la série télévisée Highlander.
Kronos est le personnage principal du film fantastique Capitaine Kronos, tueur de vampires réalisé par Brian Clemens sorti en 1974.

Fiction 
 Kronos ou Qo'noS est la planète d'origine de la race extraterrestre des Klingons dans l'univers de fiction de Star Trek.
 Kronos est un personnage créé par Marvel Comics, apparu pour la première fois dans Iron Man #55, en 1973.
 Kronos est un personnage de bande dessinée créé par Jean-Yves Mitton et publié dans le mensuel Titans.
 Kronos est un personnage de bande dessinée créé par Loredano Ugolini.

Musique 
 Kronos est un groupe de death metal français.

Mythologie 
 Kronos ou « Cronos » est un Titan de la mythologie grecque.

Personnalité 
 Kronos est un géant italien des années 1960 qui s'est produit dans des cirques et dans des films.

Sport 
 Kronos est une équipe de sport automobile.

Autre 
 Kronos Group est une société de conseil en achats et transformation digitale. (basée à Bruxelles)
Kronos est un logiciel web de gestion clientèle (CRM).
 Kronos est une société de développement de jeu vidéo.
  une société de chimie industrielle internationale, basée à Dallas et spécialisée dans la production des dérivés du dioxyde de titane.

Voir aussi 
 
 
 Khronos Group, un consortium industriel chargé  notamment des standards OpenGL, Vulkan, OpenAL